(Il est un pays charmant) est l'un des deux hymnes nationaux du Danemark, l'autre étant Kong Christian stod ved højen mast (Le roi Christian se tenait au pied du haut mât). Les deux ont le même statut, mais Der er et yndigt land est celui le plus souvent utilisé. Kong Christian stod ved højen mast n'est utilisé que lorsque la famille royale est présente.

Présentation 
Les paroles ont été écrites en 1819 par Adam Gottlob Oehlenschläger, avec comme devise : «  » (Horace). La musique a été composée en 1835 par Hans Ernst Krøyer. D'autres compositeurs tels Thomas Laub et Carl Nielsen proposèrent par la suite des alternatives mélodiques mais ces dernières ne s'imposèrent pas.

Paroles

Notes et références

Liens externes 
 
 

Musique danoise
Hymne national
Symbole du Danemark
Chanson de 1835